Nicolai este un prenume și nume de familie care se poate referi la:

Prenume

Nume de familie 
 Marin Nicolai
 Otto Nicolai
 Elias Nicolai
 Norica Nicolai

Nicolaiciuc 
 Vichentie Nicolaiciuc

Altele 
 Nicolaiți

Vezi și 
 Nicolae (nume)
 Nicolaie (nume)
 Neculai (nume)